Айрюм (нижний приток Ульки)
 Айрюм (верхний приток Ульки)